

Patronyme 
 Samuel Jankélévitch (1869-1951), médecin de profession, est un traducteur vers le français de nationalité russe.
 Vladimir Jankélévitch (1903-1985), philosophe et musicologue français.
 Youri Yankelevitch (1909-1973), violoniste et professeur de musique soviétique.

Paronyme 
 Georges Jeanclos né Georges Jankelowitsch, sculpteur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme